Endymion est originellement un personnage de la mythologie grecque, amant de Séléné.

Arts et lettres 
 Endymion est un recueil du poète anglais John Keats.
 Endymion est le troisième volet du cycle romanesque des Cantos d'Hypérion de Dan Simmons.
 Endymion est un groupe de Hardcore et Gabber originaire des Pays-Bas.

Astronomie 
 342 Endymion est un astéroïde.
 Endymion est un cratère lunaire.

Divers 
 Endymion est un ancien genre botanique regroupant des plantes appartenant au genre Hyacinthoides.
 « Endymion penché » (traduction de Endymion nutans) désigne la jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta).
 Prince Endymion est une forme de Mamoru Chiba dans la série Sailor Moon.
 Endymion est le nom du navire anglais qui fait naufrage en emmenant des condamnés en Nouvelle-Galles du Sud, dans le téléfilm américain d'aventure « Seuls au bout du monde » (titre original « Stranded »).